James Moody (1887–1912) brit tengerésztiszt, a Titanic hatodik tisztje
James Moody (1925–2010) amerikai altszaxofonos, fuvolás